Vesterhavskirken er en evangelisk luthersk frimenighed i Esbjerg, med tilknytning til Luthersk Mission. Kirken blev stiftet i 2010 og var i årene fra 2010-18 kendt under navnet "LM-Esbjerg Frimenighed".

Kirken blev startet af en mindre gruppe mennesker, der var aktive i Luthersk Mission Esbjerg, og som havde et stort ønske om at afholde gudstjenester i missionshuset. Dels for ikke at komme i flere forskellige menigheder (missionshus i hverdagen og folkekirken om søndagen), men også pga. det der beskrives som folkekirkens bevægelse væk fra en sand klassisk kristendomsforståelse.

Noter 

Kirker i Esbjerg
Luthersk Missionske menigheder i Danmark